Glaue ist der Familienname folgender Personen:
 Helene Glaue (1876–1967), deutsche Pädagogin und Politikerin (DDP); Ehefrau des:
 Paul Glaue (1872–1944), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker